Динис Мударисович Буляков (; ) — башкирский писатель и общественный деятель. Лауреат Республиканской премии имени Салавата Юлаева (1993). Председатель правления Союза писателей Башкортостана (1988—1995).

Биография 
Родился 18 мая 1944 года в деревне Арсланово Мелеузовского района Башкирской АССР.

В двадцатилетнем возрасте Буляков работал литературным сотрудником газеты «Знамя Победы» в городе Белебее.

Осенью 1965 года Динис Буляков был призван в армию на три года.

В 1968 году он устроился на работу в редакцию газеты «Совет Башкортостана», где проработал до 1974 года. Здесь в разные годы он был литературным сотрудником, заведующим отдела. Во время работы в газете он учился в Литературном институте имени А. М. Горького, который успешно окончил в 1973 году. Через два года после окончания института Динис стал заведующим отделом журнала «Агидель», а еще через два года главным редактором журнала «Аманат». В 1986 году он ушел из журнала и получил должность председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров Башкирской АССР. В этом же году Буляков стал председателем Союза журналистов Башкирской АССР и пробыл им до 1990 года.

В 1988 году Динис Мударисович стал председателем правления Союза писателей Республики Башкортостан, был также секретарём правления Союза писателей Российской Федерации. В 1993 году Буляков вошел в исполком Союза тюркских писателей мира.

Буляков Динис Мударисович умер 14 марта 1995 года и похоронен на .

Творчество 
Динис Буляков начал публиковаться в 1959 году. В 1971 году был издан его первый сборник рассказов «Осколок солнца» («Ҡояш ярсығы»).

Написанные им в разные годы повести «Соловушка» («Һары hандуғас балаhы», 1975), «Белые дома моей деревни» («Ауылымдың аҡ өйҙәре», 1973), «Колокольчик» («Ҡыңғырау сәскә», 1979), «Самая долгая ночь» и другие раскрывают авторский взгляд на идеи нравственности, идеалы справедливости, духовных корней человека.

В 1988 был издан роман «Пришелец» («Килмешәк»), получивший широкий общественный резонанс. Роман «Жизнь дается однажды» («Fyмер бер генә», 1994) является результатом размышлений о судьбах современников. За этот роман Динису Булякову была присуждена Государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.

Динис Буляков работал и области драматургии. Его пьеса «Ночной рай» (1994) посвящена теме любви, проблемам нравственности.

Произведения Диниса Булякова переведены на турецкий язык.

Сочинения 
 Упҡын ситендә бейеү. Повесть hәм хикәйәләр. Өфө, 1970.
 Саған япраҡ яңырта. Повестар. Өфө, 1985.
 Перекаты. Повести, рассказы. М., 1987.
 Щербатый месяц. Повесть. Роман. М., 1994. и др.

Награды, звания и премии 
 
 Премия имени Г. Саляма (1980)
 Премия имени Салавата Юлаева (1993)
 Почётная грамота Республики Башкортостан (1994)
 Премия имени Ф. Карима (1999).

Память 
 Школе д. Арсланово присвоено имя писателя. Перед зданием школы установлен его бюст.
 В Мелеузе и Сибае в его честь названы улицы.
 На доме в г. Уфе, где он жил в последние годы, и на здании Белебеевского сельскохозяйственного техникума установлены мемориальные доски.
 В деревне Смаково создан литературный музей писателя.
 В 1997 году администрация г. Белебей и Белебеевского района совместно с редакцией газеты «Белебеевские известия» учредила премию

Примечания

Ссылки 
 оцифрованные произведения в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 другие источники
 Статья в Башкортостан: краткая энциклопедия
 Статья в Башкирской энциклопедии

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Лауреаты Республиканской премии имени Г. Саляма
Башкирские писатели
Персоналии:Аманат (журнал)
Башкирские драматурги
Члены Союза писателей Республики Башкортостан
Персоналии:Агидель (журнал)
Персоналии:Белебей
Лауреаты премии имени Ф. Карима